__notoc__
Mors peut faire référence à :
 Mors, en équitation : pièce qui est placée dans la bouche du cheval pour le diriger
 Mors, un constructeur automobile français
 Mors, une île danoise
 , une boisson fruitée russe
 Mors, personnification de la mort chez les romains
 Mors, transneptunien

Voir aussi